Trezzo peut désigner:
 Trezzo sull'Adda, commune italienne de la ville métropolitaine de Milan dans la région de la Lombardie ;
 Trezzo Tinella, commune italienne de la province de Coni dans le Piémont en Italie ;

Voir aussi 

 Trezza
 Trezzano

Homonymie de toponyme